Појам Мајак може да се односи на:

 Мајак – узвишење у централном делу Белорусије;
 Мајак (Молдавија) – град у Молдавији.